Geografia:
 Paxton (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Paxton (Florida)
 Paxton (Massachusetts)
 Paxton (Illinois)

 Biologia:
 Paxton (gènere), gènere de peixos.

 Persones:
 Joseph Paxton''' (Milton Bryan, Bedfordshire, 1803 – 1865), arquitecte i paisatgista anglès.